Place d'Armes (Montreal) - plein in Montreal, Canada
 Place-d'Armes (metrostation) - metrostation aan bovenstaand plein
 Place d'Armes (Calais) - plein
 Place d'Armes (Luxemburg) - plein
 Place d'Armes (Metz) - plein
 Place d'Armes (Namen) - plein
 Place d'Armes (Quebec) - plein